Нелли Васильевна Фоминых (урождённая Чиянова; род. 19 февраля 1942, Свердловск, РСФСР, СССР) — советская баскетболистка и баскетбольный тренер. Заслуженный мастер спорта СССР (1966).

Окончила Свердловский радиотехникум и Киевский государственный институт физической культуры.

Биография 
Спортивную карьеру начала в Свердловске в составе «Уралмаша».

В составе сборной РСФСР стала бронзовым призёром IV Спартакиады народов СССР (1967).

С 1971 года — игрок киевского «Динамо».

Привлекалась в сборную СССР, в составе которой трижды стала чемпионкой Европы и дважды — чемпионкой мира. Капитан сборной СССР в 1968—1969 гг.

В 1977—1985 годах работала тренером в «Динамо».

Ссылки 
 

Баскетболисты СССР
Баскетбольные тренеры СССР
Игроки БК УГМК
Игроки ЖБК «Динамо» Киев
Чемпионы мира по баскетболу
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки сборной СССР по баскетболу
Тренеры ЖБК «Динамо» Киев
Выпускники Национального университета физического воспитания и спорта Украины